Cliff Hammonds – cestista statunitense
 Leyton Hammonds – cestista statunitense
 Tom Hammonds – ex cestista statunitense